Арсентьев — русская фамилия, происходящая от имени Арсентий. Имеет женскую форму Арсентьева.

Известные носители 
 
 Арсентьев, Алексей Всеволодович (1879—?) — русский геолог, репрессированный в 1937 году.
 Арсентьев, Андрей Николаевич (1854—?) — российский фотограф из Златоуста.
 Арсентьев, Василий Афанасьевич (род. 1938) — председатель колхоза, депутат Верховного Совета СССР.
 
 Арсентьев, Иван Арсентьевич (1920—1999) — советский лётчик и писатель, Герой Советского Союза.
 Арсентьев, Николай Михайлович (род. 1958) — советский и российский историк, специалист в области экономической истории России XVIII — начала XX веков, член-корреспондент РАН (2008).
 Арсентьев, Олег Робертович (1940—2009) — сталевар, полный кавалер ордена Трудовой Славы. 
 Арсентьев, Сергей Анатольевич (1958—1998) — российский альпинист, заслуженный мастер спорта по альпинизму.

 Арсентьева, Прасковья Васильевна (1921—2009) — доярка опытного хозяйства «Истринское» Истринского района Московской области, Герой Социалистического Труда
 Френсис Дистефано-Арсентьев (1958—1998) — американская альпинистка.

См. также 
 Арсентьево

Примечания